Hermann Haken (prawnik)
 Hermann Haken (fizyk)